Spolkový kriminální úřad může být:
 Spolkový kriminální úřad (Německo) – úřad v Německu
 Spolkový kriminální úřad (Rakousko) – úřad v Rakousku